засновано 25 лютого 2023

призедент-сашко михалушко

форма правльіння-монархія

мова англійська-україньська

примєр міністр-андрій грінка

головнокомандувач військ даня чомко

раби саша івасюк 

валюта вюрхенберьськагривня євро